Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Fred McNair e Sherwood Stewart 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)

 Arthur Ashe /  Stan Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1977